Monterreyano puede referirse a:

 Un gentilicio, dícese de la persona oriunda de Monterrey, Nuevo León; en México.
 Tren de largo recorrido que existió en México durante la segunda mitad del s.XX
 El nombre latinizado de Johannes Müller von Königsberg.
 Monterreyano, gentilicio de la antigua Königsberg y actual Kaliningrado, en Rusia.